Хейкки Лехтинен (, род. 29 ноября 1980) — финский шахматист, международный мастер.

Чемпион Финляндии 2003 и 2004 гг. (в 2003 г. разделил 1—2 места с М. Мяки-Ууро и обошел его по дополнительным показателям). Серебряный призер чемпионата Финляндии 2008 г. Чемпион Финляндии среди юниоров 1996 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматных олимпиад 2004 и 2008 гг.

Победитель двух международных турниров в Будапеште (2000 г.).Неоднократный участник молодежных, юношеских и юниорских соревнований европейского и мирового уровня.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Лехтинена в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Лехтинена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад